

Niemcy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Friedrichswerth

Inne 
 Erffa – ród

Osoby 
 Heideke von Erffa – niemiecki biskup katolicki
 Helmut von Erffa – niemiecki historyk sztuki
 Zita Erffa – niemiecka reżyser